Дерманська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад, Українська РСР, Житомирська область.

 Дерманська сільська рада — Довбишський район.
 Дерманська сільська рада — Чоповицький район.